Майнер () — английская фамилия.

Известные носители:
 Майнер, Гарольд (род. 1971) — американский баскетболист.
 Майнер, Джей Глен (1932—1994) — разработчик микросхем.
 Майнер, Кейт (род. 1984) — американская актриса и фотомодель.
 Майнер, Росс (род. 1991) — американский фигурист.
 Майнер, Рэйчел (род. 1980) — американская актриса, внучка Уортингтона Майнера.
 Майнер, Стив (род. 1951) — американский режиссёр и продюсер.
 Майнер, Уортингтон (1900—1982) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Майнер, Хэйзел (1904—1920) — американская школьница, погибшая во время снежной бури при спасении брата и сестры.

Топоним 
 Майнер — административно-территориальный округ в штате Южная дакота, США.

Криптовалюты 
 Майнер — тот, что занимается майнингом.